

Geografia 
 Cile
 Los Ángeles – città capitale della provincia di Biobío
 Panama
 Los Ángeles – comune (corregimiento) situato nel distretto di Los Santos, provincia di Los Santos
 Los Ángeles – comune (corregimiento) situato nel distretto di Gualaca, provincia di Chiriquí
 Spagna 
 Los Ángeles – quartiere di Madrid
 Stati Uniti d'America
 Los Angeles – città della California
 Los Angeles – CDP della Contea di Willacy, Texas
 Los Angeles – area non incorporata della Contea di La Salle, Texas

 Los Angeles – fiume della California

Musica 
 Los Angeles – album degli X del 1980
 Los Angeles – singolo di Frank Black del 1992, dall'album Frank Black
 Los Angeles – album dei The Brilliant Green del 2001
 Los Angeles – album di Flying Lotus del 2008
Los Angeles – singolo di Luna del 2018
 Los Angeles – singolo dei The Kolors del 2019

Altro 
 Classe Los Angeles – classe di sottomarini della United States Navy
USS Los Angeles (ZR-3)  – zeppelin che prestò servizio dal 1924 al 1932
USS Los Angeles (CA-135)  – incrociatore pesante classe Baltimore varato nel 1944
USS Los Angeles (SSN-688) – sottomarino nucleare unità capoclasse classe Los Angeles varato nel 1974

Pagine correlate 
 Angeles